Claus Pedersen er navnet på flere personer:

 Claus Pedersen (cykelsport) – sportsdirektør hos  og far til Mads Pedersen
 Claus Pedersen (bordtennisspiller) – en dansk bordtennisspiller.
 Claus P. Pedersen – en dansk politisk aktivist.
 Tømrerclaus – en dansk musiker (Claus Clement Pedersen)